

Comunas francesas
Champagney (Doubs)
Champagney (Jura)
Champagney (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos